Kabinett Asarow steht für folgende Regierungen der Ukraine:

 Kabinett Asarow I, 2010 bis 2012
 Kabinett Asarow II, 2012 bis 2014